GGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Garoe (Somalia)